Joseph Wölfl – pianista e compositore austriaco
 Franjo Wölfl – allenatore di calcio e calciatore jugoslavo
 Mathias Wölfl – ex sciatore alpino e sciatore freestyle tedesco